Paris–Brest–Paris (kurz PBP) bezeichnet:

 Paris–Brest–Paris (Radrennen), ein Radrennen für Profis und Amateure, welches zwischen 1891 und 1951 ausgetragen wurde
 Paris–Brest–Paris (Brevet), ein Radmarathon, bei dem die Teilnehmer ihr eigenes Tempo fahren (alle vier Jahre)
 Paris–Brest–Paris (Audax), ein Radmarathon, bei dem die Teilnehmer im geschlossenen Verband fahren (alle fünf Jahre)